Athamanta riviniana är en flockblommig växtart som beskrevs av Nicolaus Thomas Host och Ernst Gottlieb von Steudel. Athamanta riviniana ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
riviniana